L'eredità perduta –  romanzo breve di genere fantasy dello scrittore statunitense Robert A. Heinlein del 1941
 L'eredità perduta – racconto di H. G. Wells del 1897